L86  peut faire référence à :

 HMS Pelican (L86), un sloop de la Royal Navy ;
 HMS Wensleydale (L86), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres